Сафа Герай (казанський хан)
Сафа Герай (кримський хан)